P56 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 56, een papyrusrol van het Nieuwe Testament